Orahovica – miasto w Chorwacji, w żupanii virowiticko-podrawskiej

 Orahovica – wieś w Czarnogórze, w gminie Bijelo Polje

 Miejscowości w Bośni i Hercegowinie
 Orahovica – wieś w Republice Serbskiej, w gminie Srebrenica
 Orahovica – wieś w Federacji Bośni i Hercegowiny, w kantonie zenicko-dobojskim, w gminie Žepče
 Orahovica – wieś w Federacji Bośni i Hercegowiny, w kantonie hercegowińsko-neretwiańskim, w gminie Konjic
 Orahovica – wieś w Federacji Bośni i Hercegowiny, w kantonie sarajewskim, w gminie Hadžići
 Orahovica – wieś w Federacji Bośni i Hercegowiny, w kantonie tuzlańskim, w gminie Lukavac
 Orahovica – wieś w Federacji Bośni i Hercegowiny, w kantonie zenicko-dobojskim, w mieście Zenica